Districtul Tate sau Districtul civil Tate (conform originalului, Tate Township) se poate referi la unul din districtele următoare (în engleză, township), care sunt entități teritoriale de ordin trei (subdivizionare ale comitatelor) din Statele Unite ale Americii.

Districte din Statele Unite ale Americii

Statul Illinois 

 Districtul civil Tate, comitatul Saline, statul ;

Statul Ohio 

 Districtul civil Tate, comitatul Clermont, statul ;

Vezi și 

 Tate (dezambiguizare)
 Comitatul Tate, statul 
 Districtul Tate (dezambiguizare) Township (Statele Unite ale Americii)''

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii